Руф (, ) —  апостол из числа семидесяти, сын Симона Киринеянина, несшего крест Иисуса Христа (). 

Обыкновенно этого Руфа принимают за одно лицо с Руфом, упоминаемым апостолом Павлом в послании к Римлянам. Апостол пишет о нём: «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою» (). По преданию, Руф был епископом в Фивах в Греции. Луций Декстер сообщает, что Руф был епископом в Испании в Каталонии и испанцы считают его своим апостолом.

Память апостола Руфа совершается в православной церкви 21 апреля (8 апреля по старому стилю) и 17 января (4 января по старому стилю) в день Собора Апостолов от семидесяти.

Примечания

Литература 
 
 

 

Апостолы от семидесяти
Священномученики
Святые Единой Церкви